Алтена — одно из названий бывшего шведского поселения Кристина в нынешнем штате Делавэр.
 (2370) ван Алтена — типичный астероид главного пояса, который был открыт 10 июня 1965 года.

См. также 
 Алтен (значения)
 Альтена (значения)